Деси Тенекеджиева (родена на 12 април 1971) e български продуцент и актриса. Дебютира в киното през 1985 г. и участва през годините в над 40 филма.

С ролята си на Мария де Медичи в Il Mestiere delle Armi на италианския филмов режисьор и сценарист Ermanno Olmi. Във филма „Saving my pig“, Деси партнира с Жерар Депардийо в главните роли.

Биография 
Деси Тенекеджиева е родена на 12-ти април в град Варна в семейството на Татяна Моисей Холост (украинска еврейка от немски произход) и инж. Иван Тенекеджиев. Деси има по-голям брат – професор по рисков анализ и доктор на науките Кирил Тенекеджиев, който живее и работи в Австралия.

Деси Тенекеджиева завършва IV Езикова Гимназия „Фредерик Ж. Кюри“ във Варна. Говори английски, руски, френски, италиански. Тренирала е художествена гимнастика и тенис на корт. Запалена скиорка е. Като ученичка е печелила национални олимпиади по математика. Приемат я Изчислителна техника и микроелектроника във ВМЕИ, но два месеца по-късно кандидатства във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, където е приета и учи в класа на проф. Николина Георгиева. Специализира режисура при проф. Гриша Островски.

Като студентка Деси среща театралния режисьор Стоян Камбарев и се омъжва за него. Година след това се ражда синът им Йосиф. Стоян Камбарев почива на 44 години.

Деси Тенекеджиева е посланик на добра воля на Youth for Human Rights International (YHRI) – Младежи в подкрепа на човешките права – световна организация с център Лос Анджелис.

Театър 
Някои от най-запомнящите се роли на Деси Тенекеджиева в театъра:

 „www.lubovnika.com“ от Йонеско, в ролята на Ученичката; режисьор Бойко Богданов, Малък градски театър зад канала, София
 „Подлезът на Анна“ от Константин Вампила, в ролята на Анна, режисьор А.Дончев
 „Прозорецът на Йонеско“ от Елин Рахнев, в ролята на Следователката; режисьор Жоро Михалков, БНР
 „Три сестри“ от А.П.Чехов, в ролята на Наташа;режисьор Стоян Камбарев, Драматичен театър София
 „Майсторът и Маргарита“ от Михаил Булгаков, в ролите на Хела и Маргарита; режисьор Теди Москов, Театър Българска Армия
 Актриса и певица в „AKVA theatre“, режисьор Деляна Мичева
 „Между небето и земята“, режисьор Петър Тодоров, НДК
 „Игра на светлини и сенки“, режисьор проф.Н Георгиева
 „Лисан философ“ от Мрожек, в ролята на Епископът; режисьор Румен Рачев

Филмография 
Деси Тенекеджиева участва в над 40 кино продукции, включително:

 2016 – Mon cochon et moi, Франция, с Жерар Депардьо
 2006 – Новата кола на татко, режисьор Ивайло Драганов, България

 2004 – Occhi di Cristallo, режисьор Eros Puglielli, Италия – Официална селекция, Международен филмов фестивал Венеция, 2004
 2004 – Cecenia, режисьор Leonardo Giuliano, Италия
 2003 – Резерват за розови пеликани, режисьор Ивайло Джамбазов – г-жа Иванова
 2003 – Un caso di coscienza, режисьор Luigi Perelli, Италия

 2002 – Killer Rats, режисьор Тибор Такач, САЩ, New Image Company
 2001 – Най-важните неща – Мелинда, режисьор Иван Андонов, БНТ
 2001 – Наблюдателя – проститутката, режисьор Ивайло Джамбазов, БНТ
 2001 – Занаятът на оръжията (Il Mestiere Delle Armi), режисьор Ермано Олми, Италия – Официална селекция Кан, 2001
 1999 – Версенжеторикс (Vercingétorix), режисьор Jacques Dorfmann, Франция/Канада.
 1999 – Дунав мост, 7 серии – секретарка, режисьор Иван Андонов, БНТ
 1999, 2000, 2010 – Клиника на третия етаж, 35 серии, режисьор Николай Акимов, БНТ – Шуши (в 1 серия: VII)
 1999 – Сламено сираче, режисьор Станислава Калчева, България
 1999 – Operation Delta Force 4: Deep Fault, режисьор Mark Roper, САЩ
 1998 – Deep Crack, режисьор Mark Rupert, САЩ
 1997 – Profondo Nel Cuore, режисьор Luigi Perelly, Италия
 1997 – Пет стаи, режисьор Нели Андреева, България
 1996 – La Rivolta del Cittadino, режисьор Luigi Perelli, Италия
 1996 – Завръщане у дома по Харолд Пинтер, режисьор Стоян Камбарев, БНТ
 1995 – Хайката, по Николай Хайтов, реж. Дамян Петров, БНТ
 1995 – Криминални хроники, режисьор Пламен Масларов, България
 1994 – Rosita, please, режисьор Ventura Ponce, Испания
 1994 – Вярна любов за трима, режисьор Рени Карова
 1993 – I want to break free, режисьор Илиян Джевелеков, Златна роза за най-добър студентски филм на международния кинофестивал-Варна
 1987 – Лагерът, режисьор Георги Дюлгеров, България
 1987 – Забранено за възрастни, режисьор Пламен Масларов, България
 1983 – Голямата игра, 6 серии, режисьор Симеон Аранович, СССР / България

Музика 
Деси Тенекеджиева се изявява и на музикалната сцена.

През 1996 – 2000 година е актриса и певица в театър АКВА с музикален режисьор Деляна Мичева. Първият ѝ самостоятелен музикален проект като певица е от 2003 г. съвместно с Николай Иванов (пиано и вокали). Наречен е Inside и има за основа етноелементи от българския фолклор. В него участват Михаил Йосифов (тромпет), Стоян Павлов (перкусии) и Марио Иванов (бас).

През 2003 г. излиза песента ѝ Тъмно (Dark), в която участва Джон Калека от Нигерия. През 2006 г. излиза втора песен – Когато всичко свърши (When Everything is Over) с участието на Миро от Каризма. Режисьор на клипа е Ивайло Палмов.

Следващият ѝ музикален проект Chillout Project е от 2007 г. с Inside Band в лицето на Милен Кокошаров (пиано), Тони Рикев (китара), Валери Цанков (перкусии).

В края на 2010 г. излиза първият ѝ музикален албум – „Crazy Butterfly“, стилово определян на границата между чилаут, поп, хаус и джаз. Негов музикален продуцент е композиторът Мага и като музиканти участват Михаил Йосифов (тромпет), Валери Цанков (ударни), Милен Кокошаров (пиано) Веселин Веселинов – Еко (бас китара), Калин Вельов (перкусии) и Боби Вълчев (клавишни). Тенекеджиева е автор на повечето текстове и мелодии в албума. Песните ѝ са на български, английски, италиански, френски, суахили и на измислен, „ангелски“ език. Албумът е подкрепен от Община Варна като част от инициативата за издигането на града за Европейска столица на културата през 2019 г.

Източници

Външни препратки 
 Уеб страница на Деси Тенекеджиева
 Профил в IMDB

Български актьори и актриси
Български поп певци
Възпитаници на НАТФИЗ
Български евреи
Родени във Варна